La Prière à Jésus crucifié (parfois aussi désignée par les premiers mots de son texte en latin En ego, o bone et dulcissime Iesu est une prière traditionnelle de Église catholique.

Son origine n'est pas connue. Elle pourrait dater du Moyen Âge.

Contexte 
 À partir du , une dévotion spéciale aux cinq plaies du Christ apparaît  et les prières sur ce thème se multiplient. La prière En ego, o bone et dulcissime Jesu porte sur ce thème.

Selon Alexandre Olivar, la prière En ego est peut-être le modèle d'une multitude de poèmes ou prières produits au , au moins en Espagne.

Cette prière est reproduite dans le Missel romain (y compris la plus récente édition typique publiée en 2002) parmi les oraisons d'action de grâce après la messe.

Le texte de la prière

En latin 

En ego, o bone et dulcissime Iesu,
ante conspectum tuum genibus me provolvo,
ac maximo animi ardore te oro atque obtestor,
ut meum in cor vividos fidei, spei, et caritatis sensus,
atque veram peccatorum meorum paenitentiam,
eaque emendandi firmissimam voluntatem velis imprimere;
dum magno animi affectu et dolore
tua quinque vulnera mecum ipse considero,
ac mente contemplor, illud prae oculis habens,
quod iam in ore ponebat tuo David Propheta de te, o bone Iesu:
« Foderunt manus meas et pedes meos;
dinumeraverunt omnia ossa mea" (Ps 22 [Vg 21] 17-18).

Traduction française 

O bon et très-doux Jésus, 
me voici prosterné à genoux en votre présence.
Je vous prie et je vous conjure avec toute la ferveur de mon âme,
d'imprimer dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité,
ainsi qu'un vrai repentir de mes péchés, et le plus ferme propos de m'en corriger;
tandis qu'avec une vive affection et une grande douleur, je considère en moi-même et que je contemple en esprit vos cinq plaies,
ayant devant les yeux ce que disait autrefois de vous, ô bon Jésus, le prophète David : 
Ils ont percé mes mains et mes pieds; 
ils ont compté tous mes os.

Indulgences 

Une indulgence a été accordée par Clément VIII et rendue plénière par Pie VII à tout fidèle qui, ayant confessé et communié, disait dévotement cette prière avec contrition devant un crucifix ou une image du Christ crucifié, et en priant selon les intentions de l'Église.

Par la constitution apostolique Indulgentiarum doctrina du  le pape Paul VI décréta la révision totale du manuel des indulgences (Enchiridion indulgentiarum), qui indique les indulgences actuellement accordées à tous les catholiques. Bénéficie d'une indulgence plénière le fidèle qui récite cette prière pieusement un vendredi de Carême devant une image du Christ crucifié et après avoir communié ; bénéficie d'une indulgence partielle le fidèle qui l'utilise pour faire l'action de grâce après la communion les autres jours de l'année, tandis que quelques-unes contiennent le logique in ore ponebat tuo. Par décret du , la Sacrée congrégation des indulgences a publié une mise au point : la version correcte est in ore ponebat tuo. La question n'est pas si anodine qu'il y paraît, puisqu'il est de principe que le texte littéral doit être scrupuleusement respecté pour qu'une indulgence soit accordée ; dans ce cas d'espèce, et malgré le caractère apparemment mineur de la coquille, la congrégation des indulgences rappelle que le texte correct est seul acceptable.

Évidemment c'est la version correcte qu'on trouve dans le Missel romain (édition typique 2002) et dans l'Enchiridion indulgentiarum.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Crucifixion

Liens externes 

 Prière à Jésus crucifié | Paroisse du Sacré Coeur de Bucarest

Prière catholique
Catholicisme traditionaliste